Inyan peut faire référence à:
 Inyan, un dieu lakota
 Inyan Kara, une montagne sacrée du peuple lakota.
 Inyan Shel Zman, une série télévisée israélienne